Edward Mazur (1926–2012) – polski duchowny rzymskokatolicki, prezbiter
 Edward Mazur (ur. 1946) – polski przedsiębiorca działający w USA
 Edward Mazur (ur. 1993) – polski żużlowiec
 Edward Mazur – polski entomolog